Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-1, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 John McEnroe (semifinali)
 Guillermo Vilas (finale)
 José Higueras (semifinali)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Gene Mayer (primo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Manuel Orantes (quarti di finale)

 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Balázs Taróczy (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Peter Feigl (primo turno)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Peter McNamara (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1979